Естансија Бланка има више значења:

 Естансија Бланка (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Естансија Бланка, Ранчо ла Естансија Бланка (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику